Abi puede referirse a:
  ABI , interfaz binaria del computador y una API (Informática).

  Abi, aldea del municipio de Seira, en la provincia de Huesca.

 Abi-Eshuh, rey de Babilonia de la Dinastía I del período paleobabilónico.

 Abi Tucker, actriz y cantautora australiana.